Плеханы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Плеханы — деревня в Полоцком районе Витебской области.

Россия 
 Плеханы — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Плеханы — село в Балаковском районе Саратовской области.